Охотськ — селище міського типу, районний центр, Хабаровський край, Росія
 Охотськ — округ, префектура Хоккайдо, Японія